Flügelrad steht für:

 ein Rad mit aufgesetzten Flächen, siehe Flügelrad (Bauteil)
 Darstellung eines Rads mit Vogelflügeln, die an der Radnabe ansetzen, als Symbol für das Eisenbahnwesen, siehe Flügelrad (Eisenbahn)
 das Warnzeichen für ionisierende Strahlen (Radioaktivität), siehe Strahlenwarnzeichen

 ESV Fluegelrad, Eisenbahner-Sportverein in Nürnberg
 Männerchor Flügelrad, Eisenbahnerchor in Wuppertal